Kalo Chorio – villaggio cipriota situato vicino a Leuka
Kalo Chorio – villaggio cipriota situato vicino a Limassol